Termenul „Cronin” se poate referi la:

Anthony Cronin (1928–2016), scriitor irlandez
Archibald Joseph Cronin (1896–1981), scriitor scoțian
James Watson Cronin (1931–2016), fizician nord-american
Jerry Cronin, politician irlandez